Die 8. Unihockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 4. bis 11. Dezember 2010 in Finnland ausgetragen. Die Spiele fanden in Helsinki und Vantaa statt. Es nahmen 16 Mannschaften am Turnier teil, dies waren sechs mehr als zwei Jahre zuvor bei der Weltmeisterschaft in Tschechien. Direkt qualifiziert waren die besten sieben Teams der A-Division und das beste Team der B-Division. Die restlichen acht Teilnehmer wurden über vier Qualifikationsturniere in Polen, Spanien, Singapur und Kanada ausgewählt.

Der Titel ging zum zweiten Mal in Folge an Gastgeber Finnland, das im Finale Schweden mit 6:2 bezwingen konnte. Die Bronzemedaille ging an Tschechien, das im kleinen Finale die Schweiz mit 9:3 schlug.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Platzierungsspiele

Spiele um die Plätze 13–16

1. Runde

Spiel um Platz 15

Spiel um Platz 13

Spiele um die Plätze 9–12

1. Runde

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiele um die Plätze 5–8

1. Runde

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Viertelfinale

Halbfinale

Kleines Finale

Finale

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, +/- = Plus/Minus, SM = Strafminuten

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Spielzeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, GAA = Gegentorschnitt, Sv% = Fangquote

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch/finnisch)

2010
Unihockey 2010
Unihockeywettbewerb in Finnland
Weltmeisterschaft 2010
Sportveranstaltung in Helsinki
Sportveranstaltung in Vantaa